Связывание:
 Связывание (шахматы) — элемент шахматной тактики.
 Связывание и привязывание — вид позиционной ничьей.

 Связывание (борьба) - раздел джиу-джитсу

В информатике 
 Динамическое связывание () — способ соединения библиотек в программировании.
 Статическое связывание (раннее связывание)
 Автосвязывание

См. также 
 Связывание углерода